Уэйнсборо () — топоним США.

Населённые пункты
  — город в Виргинии.
  — город в Джорджии.
  — город в Миссисипи.
  — боро в Пенсильвании.
  — город в Теннесси.

Прочее
  — в пос. .

См. также
 Голдсборо — город в Северной Каролине, с 1787 по 1847 год называвшийся Уэйнсборо.
 Уэйн
 Уэйнсвилл